Szklarnia  peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Szklarnia, un village

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Szklarnia, un village

 dans la voïvodie de Lublin
 Szklarnia, un village du powiat de Janów Lubelski
 Szklarnia, un village du powiat de Lublin

 dans la voïvodie de Silésie
 Szklarnia, un village du powiat de Gliwice
 Szklarnia, un village du powiat de Lubliniec

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Szklarnia, un village du powiat de Mrągowo
 Szklarnia, un village du powiat d'Ostróda
 Szklarnia, un village du powiat de Szczytno